vlinders uit de familie bladrollers (Tortricidae):
 bruingele boogbladroller
 gehoekte boogbladroller
 gezoomde boogbladroller
 gouden boogbladroller
 grijze boogbladroller
 groene boogbladroller
 kleine boogbladroller
 lichte boogbladroller
 oranje boogbladroller
 witte boogbladroller
 zuidelijke boogbladroller